Schleuen ist der Familienname folgender Personen:

 Johann David Schleuen (1711–1774), Kupferstecher
 Johann Friedrich Schleuen (1739–1784), Kupferstecher
 Johann Georg Schleuen (1737–1799), Kupferstecher
 Johann Wilhelm Schleuen (1748–1812), Kupferstecher

Schleuen steht außerdem für:
 Schleuensches Luch, Alternativbezeichnung für eine Ortschaft in der Mark Brandenburg, siehe Glien-Löwenbergischer Kreis